Финтан:

 Финтан (ум. 635) — святой, настоятель монастыря Тамон.
 Финтан Клоненахский (524—594 или 597) — игумен Клоненахский, святой Римско-католической церкви.
 Финтан из Дуна (VI век) — игумен из Дуна.
 Финтан из Рейнау (ум. 879) — отшельник из Рейнау.
 Финтан мак Бохра - персонаж ирландской мифологии, участник Битвы при Маг Туиред.